Galatz ist:
 der deutsche Name von Galați, einer Stadt in Rumänien
 die Abkürzung von Galei Tzahal, eines Rundfunksenders der israelischen Streitkräfte
 IMI Galatz, ein israelisches Scharfschützengewehr 

GALATZ